Яблоно́вский (Яблоно́вская) () — фамилия польского происхождения (см. Яблоновские) и топоним.

Носители фамилии 
 Яблоновская, Анна (1660—1727) — княжна из рода Яблоновских, мать короля Станислава Лещинского.
 
 Яблоновский, Антон Станиславович (1793—1855) — государственный деятель Царства Польского.
 Яблоновский, Антоний Барнаба (1732—1799) — государственный деятель Речи Посполитой, автор автобиографического «Дневника».
 Болеслав Яблоновский (1813—1881) — литературный псевдоним чешского поэта Карела Тупы.
 Яблоновский, Виталий Георгиевич (род. 1928) — советский и российский художник-реалист. 
 Яблоновский, Владислав Юлианович (1865—1956) — писатель, депутат депутат Государственной думы Российской империи III созыва от Варшавы. 
 Яблоновский, Максимилиан Антонович (1785—1846) — государственный деятель Российской империи, тайный советник, обер-гофмейстер, сенатор.
 Яблоновский, Мацей (1569—1619) — польский шляхтич и ротмистр королевский.
 Яблоновский, Пётр Антонович () — украинский советский художник.
 
 Яблоновский, Феликс (1816—1867) — доктор медицины, автор ряда научных трудов.
 Яблоновский, Юзеф Александр (1711—1777) — государственный деятель Речи Посполитой, историк, библиограф, геральдист, меценат, переводчик и поэт.

Псевдонимы 
 Александр Яблоновский — псевдоним Александра Александровича Снадзского (1870—1934), русского писателя и публициста.
 Сергей Яблоновский — псевдоним Сергея Викторовича Потресова (1870—1953), журналиста, литературного и театрального критика, поэта.

Населённые пункты 
 Яблоновский — посёлок городского типа в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Яблоновский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Яблоновский — посёлок в Боковском районе Ростовской области.

См. также 
 Яблоновка
 Яблоновские — княжеский и дворянские роды
 Яблоновский мост
 Яблоновский сад
 Яблоновский сельский совет
 Яблоновское
 Яблонский
 Яблуновский

Примечания